Contea di Morton o Morton County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Morton (Dakota del Norte)
 Condado de Morton (Kansas)